Molekulska formula -{C15H17N}- se može odnositi na:

 2,2-Difenilpropilamin
 2,3-Difenilpropilamin
 3,3-Difenilpropilamin
 Akrilonitril butadien stiren